LTU steht für:
 LTU (ICAO-Code), ehemalige deutsche Fluggesellschaft (Tochtergesellschaft von Air Berlin)
 Litauen, nach dem Ländercode der ISO 3166 und als olympisches Länderkürzel
 LTU Austria, ehemalige österreichische Fluggesellschaft
 Luleå Tekniska Universitet, schwedisch für Technische Universität Luleå
 Air Lituanica (ICAO-Code)
 Latur Airport (IATA-Code), Flughafen von Latur, Maharashtra, Indien

ltu steht für:
 Latu (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

LTU